«Te Quiero» () — пісня бельгійського співака Stromae, яка була випущена 10 травня 2010 року в якості CD-промо-синглу і 7 червня він був випущений в якості п'ятого промо-синглу для свого першого альбому, Cheese. Офіційною датою виходу синглу альбому було 27 серпня. Пісня прозвучала в Бельгії, Чехії, Польщі та Швейцарії.

Музичне відео 
В офіційному кліпі пісні видно, як сам Stromae на зйомках закохується у свою партнерку по фільму. Відео оформила модельєр і стиліст Валентин Авох.

Неофіційне музичне відео 
28 травня 2010 року Stromae завантажив неофіційний кліп на пісню, в якому він заходить у величезний зал, підходить до мікрофона, що стоїть посеред нього, співає пісню і потім йде. Це відео називається «Stromae — „Te Quiero“… ceci n'est pas un clip» («Te Quiero … це не музичне відео»).

У відео Stromae наслідує жести та пристрасний стиль Жака Бреля. У тексті пісень також йдеться про Бреля: «Je voudrais être son ombre / Mais je la déteste» («Я хотів бути її тінню / Але ненавиджу її») відлунює «Laisse-moi devenir / L'ombre de ton ombre» («Дозвольте мені стати / Тінь вашої тіні») у Бреля «Ne Me Quitte Pas».

Список треків 
 «Te Quiero» (3:23)
 «Te Quiero (Ремікс Paul Kalkbrenner)» (7:06)

Персонал 
Ведучий вокал
 Stromae

Управління
 Димитрі Боррі

Опановано
 Пітер Вагтер «Екуус»

Виробництво
 Мозаерт — продюсер
 Lion Hell Capouillez — змішування
 Вінс Латтука — змішування
 Даті Бендо — Ілюстрація
 Гійом Мортьє — Ілюстрація
 Luc Junior Tam — Ілюстрації
 Ромен Біхарц — Ілюстрація
 Даті Бендо — фотографія

Чарти

Щотижневі чарти

Чарт на кінець року

Сертифікація

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні 2010
Stromae
Франкомовні пісні